Інтерпеляція — 1) звернення депутата парламенту до уряду або його представника з певним питанням, після обговорення якого приймається відповідна ухвала.

2) Стилістична фігура, в якій автор перериває потік мовлення, щоб звернутись до слухача, щось ствердити чи заперечити.

Джерела 
 Вебсайт Lingvo Online

Посилання 
 Інтерпеляція  // 

Політика
Літературознавство